Spojení číslice 4 a písmene K může mít různé významy:

 rozlišení 4K – jedno ze standardních rozlišení digitálního filmu
 zkrácený zápis čísla 4000
 označení sektoru na pevném disku (obvykle má velikost 4 KB = 4096 B)
 teplota 4 Kelviny